Die Segunda Liga 2014/15 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 9. August 2014 und endete am 24. Mai 2015.

Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison um zwei Vereine auf 24 aufgestockt. Ein Absteiger aus der  Primeira Liga und drei Aufsteiger aus der Campeonato Nacional de Seniores kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2014/15
Fußballsaison 2014/15